Jméno a příjmení Roman Musil náleží těmto známým osobnostem:

 Roman Musil (atlet) (* 1971) – český zdravotně postižený sportovec
 Roman Musil (fotograf) (* 1958) – český fotograf
 Roman Musil (historik umění) (* 1964) – český historik umění a estetik
 Roman Musil (kněz) (* 1971) – český misionář